Varios soberanos se han llamado Hugo II :

Reyes 

 Hugo II de Chipre, rey de Chipre (1253-1267)

Príncipes, duques 

 Hugo II de Borgoña, duque de Borgoña (1102-1143)

Condes 

 Hugo II de Maine, conde de Maine (950-992)
 Hugo II de Nordgau, conde de Nordgau (972-984)
 Hugo II de Ponthieu, conde de Ponthieu (1048-1052)
 Hugo II de Châlon, conde de Châlon (hasta en 1078)
 Hugo II de Saint Pol, conde de Saint-Pol (1083-1118)
 Hugo II de Jaffa, conde de Jaffa (1123-1135)
 Hugo II de Rodez, conde de Rodez (1159-1208)
 Hugo II de Metz, conde de Metz, de Eguisheim y de Dagsbourg (1171-1242)
 Hugo II de Vaudémont, conde de Vaudémont (1188-1242)
 Hugo II de Rethel, conde de Rethel (1199-1227)
 Hugo II de Lunéville, conde de Lunéville (1220-1243)
 Hugo II de Devon (1303-1377), conde de Devon.
 Hugo II de Pierrepont, conde de Roucy (1382-1395)

Eclesiásticos 

 Hugo II, obispo de Verdun (983-984)
 Hugo II, arzobispo de Besançon (1067-1085)
 Hugo II, obispo de Troyes (1075-1082)
 Hugo II de Pierrepont, obispo de Lieja (1200-1229)
 Hugo II, obispo de Gap (1215-1217)
 Hugo II, obispo de Sées (1228-1240)
 Hugo II, abad de Étival (hasta en 1222)
 Hugo II (abad de Lagny-sobre-Marne), abad de Lagny-sobre-Marne

Miembros de familias nobles 

 Hugo II de Lusignan, señor de Lusignan (hasta en 967)
 Hugo II de Hebrón, señor de Hebrón en los Estados latinos de Oriente (1136-1149)
 Hugo II Embriaco, señor del Gibelet en los Estados latinos de Oriente (1157-1184)
 Hugo II el Arzobispo, señor de Parthenay (1243-1271)
 Hugo II del Puiset, señor del Puiset y comte de Jaffa (Hugo I, de 1106 a 1118)